

Etymologie 

du vieux français gadenne : la chaîne; ce nom précise un métier ancestral : marchand de chaînes.
variante de  (du thème germanique wald: forêt).
Dans la région spécifique de Mouscron-Comines-Warneton, gadêne est cependant une déformation de ca(s)tène (châtaigne).

Personnalités 

Anne Gadenne, personnalité du  ;
Paul Gadenne (1907-1956), écrivain français ;
Charles Gadenne (1925-2012), sculpteur français ;
Alfred Gadenne (1946-2017), homme politique belge ;
Bertrand Gadenne (né en 1951), artiste plasticien français.
Patronyme français
Patronyme belge